CLX, sigle composé des trois lettres C, L et X, peut faire référence à :
 CLX (où CLX signifie Common Lisp X Interface), une bibliothèque graphique bas niveau pour X Window pour développer en Common Lisp ;
 CLX (où CLX signifie Component Library Xcross-Platform), un framework multi-plateforme créé par Borland destiné à créer des applications Windows (Delphi ou C++ Builder) et Linux (Kylix).

CLX est un code qui peut faire référence à :
 160, en chiffre romain ;
 Cargolux, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 , en Argentine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

CLX est une abréviation qui peut faire référence à :
 Club LinuX Nord-Pas-de-Calais, un groupe d'utilisateurs Linux de la région Nord-Pas-de-Calais en France.